Eudoxia, Eudokia, Eudoquia, Eudocia o Eudosia son transliteraciones al alfabeto latino del nombre femenino griego Ευδοκία (“buena fama”, “buen juicio”); que en eslavo oriental es Евдокия (transliterado del alfabeto cirílico al latino como Yevdokiya). Fue usado frecuentemente en la Antigüedad tardía y en la Edad Media, pero todavía se usa hoy. 

 Eudoxia de Heliópolis († 107), santa y mártir cristiana.
 Elia Eudoxia (m. 404), emperatriz de Oriente, esposa de Arcadio y madre de Teodosio II.
 Elia Eudocia, emperatriz de Oriente, esposa de Teodosio II y nuera de la anterior.
 Licinia Eudoxia, hija de la anterior y esposa de los emperadores romanos de Occidente Valentiniano III y Petronio Máximo.
 Princesa Eudocia (439–466/474?), hija del emperador de Occidente Valentiniano III y Licinia Eudoxia. Fue esposa del rey vándalo Hunerico.
 Fabia Eudoxia, emperatriz, esposa del emperador bizantino Heraclio.
 Eudoxia Epifanía, hija de la anterior.
 Eudokia Ingerina, esposa del emperador bizantino del  Basilio I.
 Eudoxia Macrembolitissa (1021–1096), emperatriz bizantina, esposa de Constantino X y Romano IV.
 Princesa Eudoxia, amante de Andrónico I Comneno.
 Eudoxia Comnena (1150 / 1152 - 1203), noble bizantina.
 Eudoxia Láscaris,(1254 - 1311). Princesa bizantina más conocida en la Corona de Aragón como 'Irene' Láscaris.
 Eudoxia Dmítrievna (Yevdokia), esposa de Dmitri Donskói.
 Eudoxia Lopujiná (1669-1731), zarina de Rusia, casada con Pedro I de Rusia y madre del príncipe Alejo (1690).
 Gulkhan-Eudoxia de Georgia (muerta el 2 de mayo de 1395), la primera emperatriz consorte de Manuel III de Trebisonda.

Nombres femeninos